Groß Jauer ist der Name folgender Orte:

 Groß Jauer (Altdöbern) (niedersorbisch Jawora), geschleifter Ortsteil von Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland
 Groß Jauer, deutscher Name von Jora Wielka, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen